Но-Бек има више значења:

 Но-Бек (Фелипе Кариљо Пуерто), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Но-Бек (Зукакаб), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику